Ministério do Turismo (Brasil) — departamento do Poder Executivo do Brasil
Ministério do Turismo (Portugal) — antigo departamento do governo da República Portuguesa
Ministério do Turismo, Artes e Cultura de Timor-Leste — departamento governamental timorense
Ministério do Turismo e Esporte (Uruguai) — departamento governamental uruguaio

Desambiguações de política